Lanuéjols ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Lanuéjols (Gard)
 Lanuéjols (Lozère)